Burnand ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Burnand im Département Saône-et-Loire

Burnand ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Burnand (1896–1981), US-amerikanischer Segler
 Eugène Burnand (1850–1921), Schweizer Maler
 Francis Cowley Burnand (1836–1917), englischer Schriftsteller
 Geoffrey Burnand (1912–1997), englischer Künstler